

Geografia 
 Qendër Tomin – comune dell'Albania
 Sarv Tomin – villaggio dell'Iran

Persone 
 Julius Tomin – filosofo ceco
 Julius Tomin – educatore cecoslovacco
 Zdena Tomin – scrittrice ceca

Unità di misura 
 Tomin – unità di misura spagnola

Altro 
 Tomin – personaggio della serie televisiva Stargate SG-1